Ла Буена Фе има више значења:

 Ла Буена Фе (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Буена Фе (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Буена Фе (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Буена Фе (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Буена Фе (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику